Cook kan syfta på:

 Cook – ett efternamn samt personer med namnet
 Cook (auktor) – en auktorsförkortningför flera personer
 Live in USA (aka Cook) – ett musikalbum utgivet 1975 av Premiata Forneria Marconi
 3061 Cook – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Australien 

 Cook Shire – en kommun i Queensland,

Nya Zeeland 
 Mount Cook, berg

USA 

 Cook, Minnesota, Saint Louis County, 
 Cook, Nebraska, Johnson County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar